

Стобниця — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стобниця — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства